Bolduc est un nom commun et un nom de famille.

Nom commun 

Le bolduc (d’après Bois-le-Duc, commune et ville des Pays-Bas, chef-lieu du Brabant-Septentrional) est un ruban décoratif utilisé pour ficeler et enrubanner des paquets contenant des cadeaux, etc. Sous forme de ruban de couleur vive (généralement en coton), il est également utilisé par les couturières lors de moulages de tissu sur mannequin, par transparence, afin de déterminer les lignes et coutures du prototype de vêtement. 

Il était utilisé aussi pour serrer les torons de fils électriques par des monteurs électriciens.

Patronyme 

Bolduc serait une forme romane d'un vieux prénom dont la forme mérovingienne primitive pourrait être « bald(o)dux » ou « Bald(i)dux », soit avec l'adjectif antéposé  « hardi » (baldi) et « chef » (dux) ou la forme italienne serait « balducce » ou « Balduccio ». Il serait normalement devenu un nom de famille, ainsi les Balducci en Italie.

Le patronyme est courant au Québec.

 Alexandre Bolduc (né en 1985), joueur de hockey sur glace professionnel ;
 Bertrand Bolduc (né en 1967), homme d'affaires et pharmacien québécois, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec depuis 2014 ;
 Claire Bolduc, agronome et femme politique québécoise ;
 Claude Bolduc (né en 1960), écrivain québécois faisant partie du mouvement Science-fiction et fantastique québécois (SFFQ) ;
 Guy Bolduc (né en 1969), homme d’affaires, journaliste et animateur de télévision ;
 Jean-Baptiste-Zacharie Bolduc (1818-1889), prêtre et prélat d’honneur canadien, missionnaire en Oregon et aumônier des malades dans le diocèse de Québec ;
 Joseph Bolduc (1847-1924), marchand, notaire et homme politique fédéral du Québec ainsi que président du Sénat du Canada ;
 Michel Bolduc (né en 1961), ancien joueur de hockey sur glace québécois ;
 Mario Bolduc (né en 1953), scénariste, réalisateur, producteur et monteur québécois ;
 Richard Bolduc (né en 1968), doctorat et clinicien en psychologie et criminologue québécois; practicien à Ottawa en Ontario au Canada ;
 Roch Bolduc (né en 1928), sénateur canadien de 1988 à 2003 ;
 Vincent Bolduc (né en 1978), comédien québécois ;
 Yves Bolduc (né en 1957), médecin et homme politique québécois.

Voir aussi 

 Louis Boulduc (1648-1701 ?), premier immigrant en Nouvelle-France de ce patronyme,  à la Prévôté du roi Louis XIV  (1676-1681) déchu et rétabli provisoirement en 1686 sous l'influence de Louis de Buade, comte de Frontenac, Gouverneur de Nouvelle-France (1672-1682 et 1689-1698) ;
 Pierre Boulduc (1622-1670), père de Louis Boulduc.

Nom de scène 

 La Bolduc (née Mary Rose Anna Travers) (1894-1941), auteure-compositrice-interprète canadienne, épouse d'Edouard  Bolduc

Références 

Homonymie de patronyme